Cow Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cow Mountain (Arkansas)	
 Cow Mountain (Colorado)	
 Cow Mountain (Mendocino County, Kalifornien, 737 m)	
 Cow Mountain (Mendocino County, Kalifornien, 832 m)	
 Cow Mountain (Mendocino County, Kalifornien, 1118 m)	
 Cow Mountain (Tulare County, Kalifornien)	
 Cow Mountain (Maine)	
 Cow Mountain (New Hampshire)	
 Cow Mountain (Otero County, New Mexico)	
 Cow Mountain (Union County, New Mexico)	
 Cow Mountain (North Carolina)	
 Cow Mountain (Texas)	
 Cow Mountain (Vermont)